Эфебифо́бия ( — юность,  — страх, фобия) — один из видов фобии: иррациональный страх и отвращение к подросткам.

Термин, вероятно, был впервые употреблён Кирком Астротом в 1994 году. В настоящее время используется социологами, правительственными агентствами и адвокатами.

Одна из причин возникновения фобии — личностные мотивы, но в большинстве случаев она связана с определённой неприятной ситуацией, имеющей отношение к общению с подростками.

Для лечения данной фобии можно использовать психотерапевтические методы, в том числе, когнитивно-поведенческую психотерапию, или гипноз. Лечение заключается в определении пациентом фактора, явившегося причиной иррационального страха к подросткам, и выяснения, когда он возник впервые.

См. также 
 Список фобий

Примечания

Ссылки 
 «Я боюсь детей» // Московская правда, 16.11.2009.

Специфические фобии